Ла Сеибита има више значења:

 Ла Сеибита (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Сеибита (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сеибита (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сеибита, Лос Гвахес (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сеибита (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сеибита (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сеибита (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Сеибита (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сеибита (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сеибита (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сеибита (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Сеибита (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Сеибита (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Сеибита (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику